Проволочные монеты (син. чешуйки, чешуя) — тип монет, чеканившихся на Руси с середины XIV века до 1717 года. Отличаются характерной продолговатой каплеобразной формой и неровным краем, что связано с особенностями их изготовления. Копейки, денги и полуденги чеканились из серебра, пуло — из меди.

Технология изготовления 
Из-за несовершенства технологии ручной чеканки и плохого качества металла, монетные штемпеля применяемые при изготовлении чешуек очень быстро изнашивались. Поэтому изображение аверса и реверса монеты вначале вырезалось на маточниках изготовленных из самого лучшего металла. Затем с маточников делались оттиски на монетных штемпелях, при этом на них получалось негативное изображение, то есть все выпуклые элементы рисунка становились вдавленными и наоборот. Полученные таким методом штемпеля закаливались и были готовы к работе. Маточники могли служить годами, пока сами не изнашивались. Время от времени изображение на них подправлялось, но в целом с каждого маточника снималась целая серия монетных штемпелей с практически одинаковым изображением, что позволяет объединять монеты по типам штемпелей и прослеживать их эволюцию и хронологию.

На монетном дворе обычно работала целая артель мастеров — кузнецов, волочильщиков, подмётчиков, бойцов. Приготовленный металл, а в случае серебра это были европейские монеты — ефимки или серебряные изделия, плавили и разливали в специальные продолговатые формы. При переплавке металл очищался от примесей и лигатуры, что позволяло получать серебро очень высокой 960 пробы. Полученные прутки волочились в серебряную проволоку нужного диаметра, которую разрубали на одинаковые по весу кусочки. Далее эти заготовки плющили и денежные мастера чеканили из них монеты.

Такая технология изготовления монетных заготовок приводила к тому, что кружок получался неровным, обычно с двух противоположных сторон чешуек хорошо заметны два выступа, оставшиеся на заготовке после её отделения от проволоки. В немецкой нумизматике русские проволочные монеты даже получили название Tropfkopeke (капельная копейка), что хорошо характеризует их форму.

В некоторой степени такая техника изготовления защищала от подделок серебряных монет, так как низкопробное серебро было не таким ковким и не позволяло волочить проволоку нужного диаметра. По данным И. И. Толстого, новгородки периода Новрогодской республики в среднем чеканились из серебра 898 пробы, хотя встречаются монеты разной чистоты металла от 795 до 930 пробы.

Удельные княжества и вольные города Новгород и Псков 

После окончания безмонетного периода, русские удельные княжества постепенно начинают выпускать собственную монету. Вначале это было подражание джучидским монетам (серебряным дирхемам и медным пулам), но по мере ослабления влияния Золотой Орды на монетах появляются надписи на кириллице и оригинальные сюжеты.

Во второй половине XIV века свои чешуйки чеканят уже не только великие княжества Тверское, Московское и Рязанское, но и ряд мелких удельных княжеств. В 1420 году начинается чеканка собственных серебряных денег (новгородок) Новгородской республикой, а в 1425 году — Псковской республикой.

Основной денежной единицей конца XIV века становится серебряная денга. Монеты разных княжеств отличались по весу, так одни из самых тяжёлых (до 1,5 г.) чеканились в Рязани, тогда как вес денег выпущенных в Москве, Твери и Нижнем Новгороде не превышал 1 г. Со временем вес монет постепенно снижался. В лучшую сторону на этом фоне выделяются денги Великого Новгорода — за 58 лет независимой чеканки их вес практически не изменился, оставаясь в пределах 0,76-0.8 г.

Помимо денег, практически все княжества и центры чеканки изготавливали полуденги, весом в половину денги. Их вес составлял 0,45-0,25 грамма серебра в зависимости от времени и места чеканки. В Новгороде и Пскове чеканили мелкие серебряные монеты, называвшиеся четверетца, весом 0,19 г. Для нужд повседневной мелкой торговли в Москве, Твери, Суздале, Ярославле и некоторых других городах чеканились пула — небольшие медные монеты, стоимость которых колебалась от 1/60 до 1/120 части денги, а вес от 1 до 2.5 граммов.

Чеканка Русского централизованного государства 

В конце XV века при Иване III начинается объединение Северо-Восточной Руси под властью Москвы. Большая часть старых центров чеканки теряет право на выпуск собственных монет, существенно снижается разнообразие сюжетов на чешуйках. Проведённая в 1535 году денежная реформа Елены Глинской окончательно унифицирует денежное обращение Русского государства. Основными денежными единицами становятся московская денга с изображением всадника с саблей и весом в 0,34 г и новгородская денга удвоенного веса с изображённым на ней всадником с копьём. Некоторое время ещё продолжается чеканка полуденег (полушек), четверетцов и медных пул.

В 1596 году, в царствование Фёдора Ивановича, впервые на проволочный монетах появляется дата чеканки, обозначенная кириллицей. После 1595 года прекращается выпуск «лёгких» денег московского типа, на которых изображался всадник с саблей. Все три монетных двора — в Москве, Новгороде и Пскове начинают чеканить монеты новгородского типа, которые со временем стали называться не денгой а копейкой.

В Смутное время из-за экономических трудностей и нехватки сырья вес чеканившихся копеек последовательно уменьшался с 0,68 до 0,47 г. Также из-за отсутствия серебра в 1610 году Василий Шуйский приказал чеканить «проволочные» деньги и копейки из золота. Соотношение стоимости этих монет к серебряным было принято 1:10. Похожие золотые монеты чеканили на Московском монетном дворе от имени Владислава Жигимонтовича во время Русско-Польской войны 1609—1618 года. Собранное для изгнания поляков из Москвы Второе земское ополчение остро нуждалось в деньгах, поэтому в Ярославле был организован монетный двор, чеканивший монеты с именем Фёдора Ивановича — последнего царя из московской ветви династии Рюриковичей.

Избранный в 1613 году на царствование Михаил Фёдорович Романов восстановил работу монетных дворов, но оставил облегчённую монетную стопу. Возобновилась чеканка денег (денежек) и полушек, номиналом 1/4 копейки и весом 0,12 г. В 1626 году происходит важное изменение в денежной политике государства. Если ранее чешуйки чеканились из серебра 960 пробы, то теперь на монетных дворах перестали выжигать примеси из серебра, что привело к общему снижению пробы металла, которая стала не постоянной, а напрямую зависела от качества сырья.

В 1654 году царь Алексей Михайлович начинает денежную реформу, которая имела две цели — устранить недостатки существующей денежной системы и наполнить опустевшую казну. Помимо монет крупных номиналов европейского образца началась массовая чеканка проволочных копеек из дешёвой меди. Эти копейки имели принудительный курс и должны были заменить аналогичные серебряные монеты, что вызвало резкий протест населения и явилось одной из причин медного бунта в Москве и народных волнений в других городах страны. Через год после бунта чеканка медных копеек была прекращена, а монеты обменены на серебряные по курсу 100:1. Кроме медных копеек, в ходе реформы были выпущены медные проволочные денги с изображением всадника с саблей и монеты больших номиналов — алтын (3 копейки) и грошевик (2 копейки). На Псковском монетном дворе в этот период чеканили медные копейки с новым типом изображения — всадник на них был выгравирован не с копьём, а со скипетром.

В 1681 году в очередной раз снижается монетная стопа. Нормативный вес копейки декларируется в 0.42 грамма, реальный же вес монет был ещё меньше: 0,39-0,41 г. Продолжается выпуск серебряных денег и полушек. В период совместного правления Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича одновременно чеканятся копейки с именами обоих правителей. Получивший в 1694 году реальную власть Пётр I хорошо осознаёт отсталость существующей в стране денежной системы, которая тормозит как внешнюю торговлю, так и развитие внутреннего рынка. К тому времени фактический вес проволочных копеек падает до 0,28 г, одновременно снижается и проба металла. Пётр начинает подготовку денежной реформы, учитывая ошибки реформы 1654 года. В 1700 году чеканятся медные монеты номиналом в ½ (деньга), ¼ (полушка) и  (полуполушка) копейки, а в 1704 появляются первые медные копейки. Хотя эти монеты и не были полноценными, но в отличие от монет предыдущей реформы весили 8,5 граммов, что вызывало определённое доверие населения. Кроме того чешуйки продолжали чеканиться и приниматься наравне с медными ещё в течение 13 лет.

В 1717 году были выпущены последние проволочные копейки.

См. также 
 Деньга
 Денежная система Русского царства
 Полушка
 Пуло

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Гришин И.В., Храменков А.А. "Типы русских монет от Ивана грозного до Петра Великого".Москва, 2017-79 с.

История финансов России
Деньга
Копейка
Пуло
Монеты Новгородской республики
Монеты Московской Руси
Монеты Русского царства